Труха́нов — фамилия (женская форма — ), а также топоним:

Известные носители 
 Труханов, Владимир Никитич (1921—2012) — советский, российский актёр.
 Труханов, Геннадий Леонидович (род. 1965) — городской голова Одессы.
 Труханов, Константин Валерьевич (род. 1976) — украинский футбольный арбитр.
 Труханов, Пётр Степанович (1910—1992) — Герой Советского Союза.



Топоним 
 Труханов — село в Львовской области, Украина.
 Труханов остров — остров на Днепре, расположенный напротив исторического центра Киева.
 Труханов остров — станция метро Киевского метрополитена.

См. также

Примечания